Село
 Пулемець
Контрольно-пропускний пункт
 Пулемець (пункт контролю)